Storms in Africa (от англ. „Бури в Африка“) е песен и трети сингъл на ирландската певица, композиторка и музикантка Еня от втория ѝ студиен албум Watermark (1988). Преаранжирана версия с английски текст, наречена Storms in Africa (Part II), е включена в някои по-късни издания на Watermark и е издадена като сингъл през юни 1989 г.

Описание 
Storms in Africa произлиза от мелодия, която Еня свири на електронната клавиатура Juno-60, след като Ники предварително настройва звук, използвайки функцията арпеджо и я моли да разработи нещо с нея. Той се връща в студиото няколко часа по-късно, за да открие, че Еня е измислила последователността на акордите на песента, което го вдъхновява да предложи заглавието. Оттук нататък той помага за „насочването ѝ“ и за аранжимента. Песента получава име след записа.

Записани са две версии: с ирландски и английски текст; текстописката на Еня Рома Райън си спомня, че ирландската версия става фаворит, с който Еня и съпругът на Рома – Ники Райън (продуцент и аранжор на албумите на Еня) също са съгласни, което води до добавянето ѝ в албума. Английската версия, озаглавена Storms in Africa (Part II), става B страна на сингъла през 1989 г. и бонус песен за някои по-късни издания на албума Watermark.

Текст 
Автор на текста е Рома Райън. Има две версии на песента: една на ирландски и една на английски език. Ирландската версия е фаворитът на Еня и сем. Райън и тя е включена в албума от 1988 г. И двете версии са издадени като сингъл през 1989 г.

Музикален видеоклип 
Музикалният видеоклип включва английската версия на песента. Режисьор е Майкъл Джеогеган. В него Еня пее с момичета на фона на африканската пустиня. Впоследствие фигурата на певицата се редува с изображения на слонове, лъвове, газели, орли и други животни от саваната, докато група свирачи бият темпото на песента с барабаните си. Като цяло видеото напомня за екзотичната атмосфера на саваната с животните и популациите, които я обитават, докато идеята за бурята се дава от звуковите ефекти, присъстващи в самата песен.

Видеоклипът е включен в компилациите Moonshadows (1991), The Video Collection (2001) и The Very Best of Enya – луксозно издание.

В популярната култура 
Песента е включена в саундтрака на филма „Зелена карта“ (1990). За известно време австралийската авиокомпания Ansett Airlines използва песента като своя тема преди разпадането ѝ през 2001 г.

Критичен прием 
Нед Раджет от Олмюзик отбелязва, че песента използва барабаните на Крис Хюг, „за да добави към дискретния, пораждащ внушения огън на песента, който със сигурност отговаря на името ѝ".

Сингъл 
Издаден не на различни физически носители през 1989, 1993 и 1997 г.

 1-ва версия

 3" CD – WEA 1989: 246 903 – 2 Германия, WEA 246903 – 2 Швейцария, YZ368CD Обед. кралство, и трите в 3" картонен плик; Уорнър/Пиониър - 09P3-6153 Япония
 7" LP – WEA 1989: 7.246904 Австралия, 24 69047 Канада, 246904 – 7 Финландия, 246904 – 7 Франция, 246904 – 7 Германия, YZ368 Ирландия, 246904 – 7 Норвегия, 2469047 Португалия, 246 904 – 7 Швеция, 246904 – 7 Швейцария, YZ368 Обед. кралство
 MC – WEA 1989: 4 – 246904 Австралия, YZ368C Обед. кралство, Гефън 9 22971 – 4 САЩ

 2-ра версия
 12" LP – WEA 1989: Германия, 246902 – 0 Норвегия, 246 902 – 0 Швеция, 246902 – 0 Швейцария, YZ368T Обед. кралство

 3-та версия
 CD – WEA 1989: 246902 – 2 Германия, 16P2-2877 Япония (нар. Storms In Africa (4 Tracks)), 246902 – 2 Норвегия, 246902 – 2 Швеция, YZ368CDX Обед. кралство; 1993: M246902-2 Бразилия. Бразилия, Германия и Обед. кралство – Picture disc. 1997 WPCR-1145 Япония (преиздание за отбелязване на 10-ата годишнина от дебютния албум на Enya)
 12" LP WEA 1993 – 609.7041 Бразилия

Класации

Източници

Външни препратки 
 
 "Storms in Africa" в Олмюзик
 “Storms in Africa“ на MusicBrainz
 "Storms in Africa" на Discogs (списък с издания)
 Storms in Africa на Genius.com
 Storms in Africa на Enya Blues
 Storms in Africa на Enya Discography

Сингли от 1989 година
Песни от 1989 година
Песни на Еня